Халькогени́ды (от  — руда и  — рождающий) — бинарные химические соединения халькогенов (элементов 16-й группы периодической системы, к которым относятся кислород, сера, селен, теллур, полоний и ливерморий) с металлами.

Халькогениды были названы так, потому что в природе чаще всего встречаются в виде различных руд металлов в виде соединений цинка, меди, железа, свинца, молибдена и др. — сульфидов, селенидов, теллуридов.

Несмотря на то, что кислород формально относится к семейству халькогенов, оксиды обычно не причисляют к халькогенидам, выделяя их в отдельный класс.

Халькогениды щелочных металлов и щёлочноземельных металлов растворимы в воде и подвержены гидролизу. Многие из них разлагаются водой с образованием соответствующей кислоты (сероводородной, селеноводородной, теллуроводородной).
 
Большинство халькогенидов переходных металлов нерастворимо в воде или труднорастворимо (так как их кристаллы часто имеют плотнейшую упаковку атомов).

Почти все важные полиметаллические руды являются халькогенидами, например, сфалерит, киноварь, свинцовый блеск, молибденит и многие другие.

Применения 
Сульфиды, селениды и теллуриды таких металлов как цинк, кадмий, ртуть, свинец и другие обладают многими полезными полупроводниковыми, фотополупроводниковыми, люминесцентными и сцинтилляционными свойствами и используются в соответствующих применениях.

Дисульфид молибдена по механическим свойствам напоминает графит и используется в качестве термостойкой смазки трущихся поверхностей.

Особый класс материалов — халькогенидные стёкла, находят применение в твердотельных лазерах, устройствах использующих нелинейные оптические эффекты. Также эти материалы применяются в качестве запоминающей среды компакт-дисков и DVD (в частности, CD-RW).

Некоторые халькогениды используются как фоторезист в фотолитографии.

Также применяются в качестве катализаторов в органическом синтезе.

Теллурид сурьмы-германия применяется в резистивных элементах PCRAM — энергонезависимой памяти, использующей эффект переключения агрегатного состояния при нагреве, свойственный халькогенидным стёклам.

Примечания

Литература 
 
 

 
Металлы
Халькогены